Os Jogos da Ásia Oriental de 2009 foram a quinta edição do evento multiesportivo realizado na Ásia a cada quatro anos. Os Jogos de Hong Kong contaram com a partiticipação de 2 373 atletas, divididos entre as nove nações competidoras das 262 provas realizadas. O evento foi realizado em Hong Kong.

Países participantes
Nove países participaram do evento (entre parêntesis o número de atletas):

  
  
  
  
 , China 
  
 , China

Modalidades
As seguintes modalidades formaram o programa dos Jogos:

Atletismo
Desportos aquáticos
Badminton
Basquetebol
Bilhar
Boliche
Ciclismo
Dança esportiva

Futsal
Halterofilismo
Hóquei sobre a grama
Judô
Remo
Rugby Sevens
Squash

Taekwondo
Tênis
Tênis de mesa
Tiro
Voleibol
Windsurf
Wushu
|}

Calendário

Este foi o calendário dos Jogos de Hong Kong:

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#3399ff|      ||Dia de competição
|bgcolor=#ffcc00|      ||Dia de final
|-

Quadro de medalhas
 País sede destacado.

Ligações externas